

Personnes 
American Horse peut désigner :
 American Horse ou American Horse, l'ancien (1830-1876), chef lakota et peut-être oncle d'American Horse, le jeune.
 American Horse ou American Horse, le jeune (1840-1908), chef lakota Oglala, fils de Sitting Bear et beau-fils de Red Cloud. 
 American Horse, guerrier cheyenne qui s'est illustré lors de la Bataille de Little Big Horn.

Voir aussi 
 Equus scotti, une race native, éteinte, de cheval américain
 D'autres équidés éteints du Nord de l'Amérique, tels que Equus conversidens et Equus lambei
 Mustang, ou son équivalent moderne, le Cheval des Outer Banks descendant du cheval introduit par les colons et les explorateurs européens